Абсалон () — имя собственное; распространено в виде названий и фамилий.

Персоналии 
 Абсалон (ок. 1128—1201) — датский государственный, церковный и военный деятель, епископ Роскилле с 1158, архиепископ Лундский (глава датской церкви) с 1177.
 Абсалон, Жюльен (род. 1980) — французский горный байкер, опытный гонщик, олимпийский чемпион 2004 и 2008 годов.

Другое 
 «Абсалон» — серия из двух многофункциональных кораблей ВМС Дании.